Състезанията по волейбол на олимпийските игри  в Токио са проведени между 11 и 23 октомври 1964 г. с участието на десет мъжки и шест женски отбора.
Състезанието се провежда по схемата „всеки срещу всеки“ и победителят се определя от броя на спечелените точки в края на турнира.

Медалисти

Женски турнир 
Съдбата на златния медал е решена в последния мач между отборите на СССР и Япония, където домакините печелят убедителна победа. Японският отбор се състои изцяло от играчи от легендарния отбор Nichibo, представляващ едноименната текстилна фирма, където работят волейболистките и треньора Hirobumi Daymatsu отличаващ се със свръхизисквания към своите възпитанички. След загубата от съветските волейболистки на финала на Световно първенство по волейбол за жени 1960 (1:3), този отбор за осем години не познава поражението и дори загубата на един гейм в играта срещу Полша се възприема като сензация.
Полските волейболисти в последния ден на турнира играят ключов мач срещу Румъния, победата в който им позволява да станат бронзови медалистки в първия олимпийски турнир.

 11 октомври

 12 октомври

 13 октомври

 14 октомври

 15 октомври

 17 октомври

 18 октомври

 19 октомври

 21 октомври

 22 октомври

 23 октомври

Мъжки турнир 
Мъжкият олимпийски волейболен турнир в Токио е един от най-натоварените в историята. Още в първия ден от програмата се играе мач между действащите световен шампион и европейски шампион – съответно националните отбори на СССР и Румъния. Съветският отбор печели убедителна победа, въпреки че срещата е много нервна. Още един основен двубой се състи на 18 октомври, когато възпитаниците на Юрий Клещев побеждават в пет геймова игра Чехословакия. На следващия ден, СССР губи от отбора на Япония, което дава възможност на домакините на състезанията да вземат 3-то място. За отбора на Чехословакия поражението с 2:3 от бъдещите олимпийски шампиони остава единственото, но поради по-лошото геймово съотношение те са принудени да се задоволят със „среброто“;.

 1-ви кръг. 13 октомври

 2-ри кръг 14 октомври

 3-й кръг 15 октомври

 4-ти кръг 17 октомври

 5-и кръг 18 октомври

 6-и кръг 19 октомври

 7-и кръг 21 октомври

 8-и кръг 22 октомври

 9-й кръг 23 октомври

Външни препратки 
 Статистика на мъжкия турнир 
 Статистика на женския турнир 

Волейбол на летните олимпийски игри
Летни олимпийски игри 1964